

Marcellus peut être 

 entre autres, un cognomen (un nom) romain, porté par :
 un consul romain du , héros de la deuxième guerre punique : Marcus Claudius Marcellus (consul en -222) ;
 un des gendres d’Auguste, Marcellus (mort en 23 av. J.-C.), qui devait lui succéder à la tête de l’Empire romain ;
 le sixième préfet de Judée, Marcellus (36-37 ap. J.-C.) ;
 et d’autres consuls moins connus : voir la page  ;
 Marcellus Empiricus, magister officiorum de Théodose  et Arcadius, auteur d'un ouvrage médical ;
 Marcellus (mort en 366), officier et usurpateur.

De ce cognomen romain, sont tirés 

 Le nom d’une commune française de Lot-et-Garonne : Marcellus (Lot-et-Garonne)
 En lien avec cette commune, les comtes de Marcellus : Lodoïs de Martin du Tyrac et Marie-Louis Auguste de Martin du Tyrac de Marcellus
 des prénoms :
 ,
 Marcellus

Ce prénom est porté par divers personnages 

 Un disciple de Pierre et de Paul dans les Actes du Pseudo-Marcellus ;
 Marcellus, évêque d’Uzès au  ;
 le plus ancien évêque d’Aire, Marcellus, au .

Toponyme 

 Marcellus, village dans l’État de New York ;
 Marcellus, ville dans l’État de New York.

Autres 

 Marcellus shale ou schistes de Marcellus, une formation géologique schisteuse nord-américaine où est abondamment exploité le gaz de schiste depuis 2004 environ.

Homonymie de prénom